Carles Viñas i Gràcia (1976), cantant, historiador i professor universitari català
 Carles Viñas i Serra (1936-2021), metge, polític i sindicalista català